

Patronyme 

Carmen Barradas (1888–1963), pianiste, compositrice et professeur de chant uruguayenne ; 
 (1982–2010), politicien mexicain ;
 (né en 1964), flûtiste et professeur vénézuélien ;
, général espagnol envoyé à Mexico en 1829 pour tenter de reconquérir le pays pour la couronne espagnole ;
, accordéoniste et compositeur portugais ;
Rafael Barradas (1890–1929), artiste et peintre uruguayen ;
Sebastião Barradas, exégète et prêcheur portugais.

Homonymie de patronyme
Patronyme espagnol
Patronyme portugais